Lipovec est un toponyme qui peut désigner :

Lipovec, un village de la municipalité de Zlatar-Bistrica

Lipovec, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Lipovec, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice.

Lipovec, une commune du district de Martin, dans la région de Žilina ;
 Lipovec, une commune du district de Rimavská Sobota, dans la région de Banská Bystrica.

Homonymie de localités en  Tchéquie